Podacanthophorus är ett släkte av insekter. Podacanthophorus ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vårtbitare
Podacanthophorus